André Gaillard (acteur), Frans acteur (1927-2019)
 André Gaillard (architect), Zwitserse architect (1921-)
 André Gaillard (dichter), Frans dichter (1898-1929)
 André Gaillard (verzetsstrijder), Frans verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog
 André Gaillard (schrijver), Belgisch schrijver (eind negentiende, begin twintigste eeuw)